Вестсайдская история ():

 «Вестсайдская история» — фильм 1961 года Роберта Уайза и Джерома Роббинса.
 «Вестсайдская история» — фильм 2021 года Стивена Спилберга.

См. также 
 Азарт любви
 Единственный